Влади́мирский райо́н () — административная единица на западе Волынской области Украины. Административный центр — город Владимир.

География 
Площадь — 2 579,3 км² (12,7 % от площади области).

История 
Район образован в Украинской ССР в 1940 году.

25 сентября 1958 года к Владимир-Волынскому району были присоединены Белинский, Вербский, Гайковский, Гнойненский, Жовтневый, Когильненский, Овадновский, Оволчинский, Охновский, Свойчевский и Ставковский сельсоветы упразднённого Овадновского района. Одновременно в Нововолынский район были переданы Бортневский, Бужанковский, Лудинский, Паромовский и Рогожановский сельсоветы.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район был укрупнён, в состав района вошли территории:
 Владимир-Волынского района,
 Иваничевского района,
 Локачинского района,
 частично Турийского района (Гайкинский сельсовет, включённый в Овадновскую сельскую общину),
 а также городов областного значения Владимир-Волынский и Нововолынск.

Население 
Численность населения района в укрупнённых границах — 174,7 тыс. человек.

Численность населения района в границах до 17 июля 2020 года по состоянию на 1 января 2020 года — 24 545 человек, из них городского населения — 2 096 человек (город Устилуг), сельского — 22 449 человек.

Административное устройство 
Район в укрупнённых границах с 17 июля 2020 года делится на 11 территориальных общин (громад), в том числе 3 городские, 2 поселковые и 6 сельских общин (в скобках — их административные центры):
Городские:
 Владимирская городская община (город Владимир),
 Нововолынская городская община (город Нововолынск),
 Устилугская городская община (город Устилуг);
Поселковые:
 Иваничинская поселковая община (пгт Иваничи),
 Локачинская поселковая община (пгт Локачи);
Сельские:
 Затурцинская сельская община (село Затурцы),
 Зимневская сельская община (село Зимнее),
 Литовежская сельская община (село Литовеж),
 Овадновская сельская община (село Овадное),
 Павловская сельская община (село Павловка),
 Поромовская сельская община (село Поромов).

История деления района 
Количество местных советов (рад) в старых границах района до 17 июля 2020 года:
 городских — 1
 поселковых — 0
 сельских — 20

Количество населённых пунктов в старых границах района до 17 июля 2020 года:
 городов районного значения — 1 (Устилуг)
 посёлков городского типа — 0
 сёл — 77
 посёлков сельского типа — 0
Всего — 78 населённых пунктов.

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины 
 Сайт районной администрации